Мадисън Бренгъл (родена на 3 април 1990 г.) е американска професионална тенисистка.

Най-големите ѝ успехи идват през 2015 г., когато стига до първия си WTA финал през януари, а седмица по-късно е в осминафиналите на Australian Open. Побеждава и световната номер 4 Петра Квитова през април.

Във веригата на ITF Бренгъл има 7 титли и 7 финала на сингъл, както и 6 титли и 3 финала на двойки. През 2015 г. тя стига до №35 в световната ранглиста за жени, което е най-доброто ѝ постижение.

Финали на турнири от WTA Тур

Сингъл: 1 (0–1)

ITF Финали: 23 (13–10)

Сингъл: 14 (7–7)

Двойки: 9 (6–3)

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски тенисистки